Кураж — эмоция, связанная с предвосхищением успеха.

 Кураж — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.
 Кураж — село в Острожском районе Ровненской области Украины.
 Кураж — российский телесериал
 Кураж — советская рок-группа (1988—1990).
 КуражЪ — название российской хэви-металл группы «Гран-КуражЪ» в 1999—2007 годах.

См. также 
 Кураж — трусливый пёс — американский телевизионный мультсериал.
 Мамаша Кураж и её дети